Valtravaglia – valle della Lombardia
 Porto Valtravaglia – comune italiano della Lombardia
 Montegrino Valtravaglia – comune italiano della Lombardia
 Brissago Valtravaglia – comune italiano della Lombardia
 Bosco Valtravaglia – frazione del comune italiano di Montegrino Valtravaglia, in Lombardia
 Castello Valtravaglia – antico comune italiano della Lombardia
 Pieve di Val Travaglia – pieve del Ducato di Milano

Pagine correlate 

 Travaglia